Троэльс Расмуссен (; ) — датский футболист, вратарь известный по выступлениям «Вайле», «Орхус» и сборную Дании. Троэльс, сыграв за Орхус 333 матча, забил 3 мяча (все с пенальти). Участник Чемпионата мира 1986, чемпионата Европы 1984 года и чемпионата Европы 1988 года.

Примечания

Ссылки 
 Danish national team профиль
 Aarhus GF профиль 
 Vejle Boldklub профиль 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Орхус»